Операція «Регенбоген» (1943) — бій 31 грудня 1942 року між британськими кораблями з охорони арктичного конвою JW-51B та німецькими рейдерами.
 Операція «Регенбоген» (1945) — операція Кригсмарине з затоплення військових кораблів власними екіпажами для збереження честі флоту у зв'язку з капітуляцією Німеччини.